Star Academy est une émission de télévision française de télé réalité musicale. 

Elle été diffusée chaque année du  au  sur TF1 le plus souvent entre la rentrée et Noël et présentée par Nikos Aliagas. Une  saison est diffusée sur NRJ 12 entre le  et  et est présentée par Matthieu Delormeau et Tonya Kinzinger. Le programme revient sur TF1 pour une  saison à compter du 15 octobre 2022 avec toujours Nikos Aliagas, ainsi que Karima Charni.

Les participants de cette émission doivent vivre pendant quatre mois (au maximum) dans un château (le même pour les saisons 1 à 7 puis 10, et un autre pour la saison 9) ; dans un hôtel particulier (lors de la saison 8).

161 élèves sur 10 saisons 

Entre  et l'automne 2022, 161 candidats ont participé à Star Academy en logeant dans un endroit . 

 132 élèves sont passés par le château de Dammarie-lès-Lys (château des Vives Eaux) en Seine-et-Marne pendant les 7 premières saisons de Star Academy (2001-2008, puis 2022) :
 16 élèves pour les saisons 1, 2 et 3 (2001-2003).
 18 élèves pour les saisons 4, 5 (18 élèves mais 17 candidatures vu celle conjointe des jumelles Nassim et Neissa) et 6 (2004-2006).
 17 étudiants pour la 7 (2007-2008).
 13 élèves pour la saison 10 (2022)
 15 élèves sont passés par l'Hôtel Brossier, hôtel particulier situé au 12 rue Charlot, dans le  de Paris, lors de la saison 8 (2008).
 14 élèves pour la saison 9 (2012-2013) dans un autre château, le château de Châteaufort dans les Yvelines.

Liste des participants par ordre alphabétique (classés par prénom) 

Notes

Autres émissions de téléréalité et/ou de télé-crochet dans lesquelles sont apparus les candidats

Des anciens ou futurs élèves de Star Academy ont participé à la sélection française pour le Concours Eurovision de la chanson. Pierre Suppa de la saison 7 a participé en 2006 à l'émission Eurovision 2006, et si c'était vous ? sur France 3 ; Joanna Lagrave de la saison 8 a été candidate en 2014 dans Les Chansons d'abord sur la même chaîne.

Par ailleurs, Émilie (de la saison 4), Grégoire, Faustine, Johanna et Julia ont été candidats individuellement dans l'émission quotidienne du jeu N'oubliez pas les paroles ! sur France 2.

Références 

Participants à Star Academy
Participants à Star Academy